{{Кинематографист
 |имя                  = Аттикус Шаффер
 |оригинал имени       = 
 |изображение          = AtticusShafferHWOFMay2012.jpg
 |описание изображения = В мае 2012 года
 |имя при рождении     = Аттикус Рональд ШафферAtticus Ronald Shaffer
 |профессия            = 
 |годы активности      = 2007 — 
 |награды              = 
}}
А́ттикус Ша́ффер (; ) — американский актёр кино и телевидения, начавший сниматься в возрасте 9 лет. Известен прежде всего по роли Брика Хэка из сериала «Бывает и хуже», выходившего в 2009—2018 годах.

 Биография 
Аттикус Рональд Шаффер родился 19 июня 1998 года в Санта-Кларите, штат Калифорния, в семье Дебби и Рона Шафферов. С рождения болен несовершенным остеогенезом IV типа, который унаследовал от матери (у неё тип I). Последствия болезни, в частности рост меньше нормы, позволяет Аттикусу играть персонажей значительно младше своего настоящего возраста. На телевидении снимается с 2007 года, на широком экране — с 2008.

 Награды и номинации 
 2011 — Премия «Молодой актёр» в категории «Лучший молодой актёрский ансамбль в телесериале» за роль в сериале «Бывает и хуже» — номинация.
 2013 — Премия «Энни» в категории «Лучшее озвучивание в полнометражном мультфильме» за роль в мультфильме «Франкенвини» — номинация.

 Фильмография 

 Широкий экран 
Кроме м/ф и м/с
  — Хэнкок / Hancock — мальчик на автобусной остановке
 2008 — Американская сказка / An American Carol — Тимми / Аттикус
  — Нерождённый / The Unborn — Мэтти Ньютон
 2009 —  / Opposite Day — мальчик-сыщик
 2018 —  / I'll Be Next Door for Christmas — Арчи

 Телевидение, сразу-на-видео, веб 
Кроме м/ф и м/с
  — Класс / The Class — Джона (в 1 эпизоде)
 2007 — Дни нашей жизни / Days of our Lives — мальчик-ирландец (в 1 эпизоде)
  — Автолюбители / Carpoolers — мальчик (в 1 эпизоде)
 2008 —  / Out of Jimmy’s Head — Аарон (в 1 эпизоде)
  — Меня зовут Эрл / My Name Is Earl — мальчик в лагере космонавтов (в 1 эпизоде)
 2009—2018 — Бывает и хуже / The Middle — Брик Хэк<ref>Аттикус Шаффер в роли Брика Хэка  на сайте abc.go.com</ref> (в 215 эпизодах)
  —  / I’m in the Band — Эдди Нова-младший (в 1 эпизоде)
 2011 — Танцевальная лихорадка / Shake It Up — чужак (в 1 эпизоде)
 2013 —  / Super Buddies — Monk-E (озвучивание)
 2020 — Я никогда не… / Never Have I Ever — Россия (в 1 эпизоде)

Озвучивание мультфильмов и мультсериалов 
 —2013 — Рыбология / Fish Hooks — Альберт Гласс, мальчик — стеклянный окунь (в 28 эпизодах)
  — Громокошки / ThunderCats — Эмрик, ребёнок (в 1 эпизоде)
 2011 — Пингвины из Мадагаскара / The Penguins of Madagascar — близнецы Везувий (в 3 эпизодах)
  — Франкенвини / Frankenweenie — Эдгар Гор, мальчик-горбун, создатель крысы-монстра
 —2016, 2018 — Вселенная Стивена / Steven Universe — Пиди Фраймен (в 10 эпизодах)
 2015 — Кларенс / Clarence — Сибас (в 1 эпизоде)
 2016—2019 — Хранитель Лев / The Lion Guard — О́но (в 74 эпизодах)
 2017—2019 — Звёздная принцесса и силы зла / Star vs. the Forces of Evil — Деннис (в 3 эпизодах)
 2017—2020 — Кот Пит / Pete the Cat — Сварливая Жаба / Маленький Ти (в 22 эпизодах)
 2018 —  / Home: Adventures with Tip & Oh — лис (в 1 эпизоде)
 2018—2020 —  / Harvey Street Kids — Мелвин / Лобгрилья (в 23 эпизодах)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Аттикуса Шаффера
 Аттикус Шаффер на сайте abcmedianet.com
 Марк Беннетт. Caught in the Middle на сайте tribstar.com, 27 февраля 2011
 Аттикус Шаффер на сайте tvguide.com
 Аттикус Шаффер на сайте ''tv.com

Дети-актёры США
Дети-инвалиды
Киноактёры США